Терпелевский — фамилия:

 Терпелевский, Александр Евгеньевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 10032; 26 ноября 1857.
 Терпелевский, Евгений Осипович — Георгиевский кавалер; майор; № 2696; 6 октября 1813.